

Persone

Dube
Lucky Dube – cantante sudafricano
Mkhokheli Dube – calciatore zimbabwese

Dubé
Christian Dubé – dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato svizzero, figlio di Norm
Gilles Dubé – hockeista su ghiaccio ed allenatore di hockey su ghiaccio canadese, zio di Norm
Norm Dubé – ex hockeista su ghiaccio ed ex allenatore di hockey su ghiaccio canadese